Жалиньи-сюр-Бебр:

 Жалиньи-сюр-Бебр — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье.
 Жалиньи-сюр-Бебр — кантон во Франции, находится в регионе Овернь, департамент Алье.